Noranda steht für:

 Noranda, Stadt in Québec, Kanada, siehe Rouyn-Noranda
 Noranda (Unternehmen), kanadisches Bergbauunternehmen (heute Glencore)